Утро може да се отнася за:

 Утро, първата част на деня
 „Утро (1911 – 1944)“, български ежедневен вестник, излизал от 1911 до 1944 година в София
 „Утро“, български ежедневен вестник, излизащ от 1990 година в Русе.

Източници